Кири́лов — русская и болгарская фамилия. Женская форма . Известные носители:

 Кирилов, Андрей Николаевич (род. 1966) — советский и российский хоккеист.
 Кирилов, Вадим Васильевич (род. 1981) — украинский и молдавский футболист.
 Кирилов, Вячеслав Евгеньевич (1877—1942) — герой Первой мировой войны, участник Белого движения, генерал-майор.
 Кирилов, Деян (род. 1964) — болгарский боксёр, участник Олимпийских игр 1988 года.
 Кирилов, Дмитрий Кирилович (1837—1877) — русский химик.
 
 
 Иероним Кирилов (в миру Иван; 1765—1829) — архимандрит Русской православной церкви; педагог и ректор Пермской духовной семинарии.
 Кирилов, Николай Васильевич (1860—1921) — врач, этнограф и краевед. Общественный и научный деятель Забайкалья и Приамурья.
 Кирилов, Радослав (род. 1992) — болгарский футболист.
 Кирилов, Росен (род. 1973) — болгарский футболист и тренер.
 Кирилова, Росица (род. 1963) — болгарская певица.
 Кирилов, Сергей (род. 1973) — главный тренер молодёжной сборной Молдавии по футболу (2008—2011).
 Кирилов, Сергей Иванович (род. 1978) — композитор, музыкант, поэт.
 Кирилов, Сергей Иванович (род. 1941) — российский генерал-майор.
 Кирилов, Янко (род. 1946) — болгарский футболист.

См. также